Иво Карлович () е хърватски тенисист, роден в Загреб, СР Хърватия, СФРЮ на 28 февруари 1979 г.

Известен е със силния си сервис. Член е на отбора на Хърватия, който през 2005 г. печели Купа Дейвис, а година по-късно и Световната отборна купа. Със своите 211 см той е най-високият тенисист, играл на турнир, организиран от АТП. На него принадлежи рекорда за най-много аса в един мач - 78 (77 от първи сервис) в срещата за Купа Дейвис между Хърватска и Чехия от 2009 г., мача е спечелен от Радек Щепанек с 6-7(5) 7-6(5) 7-6(6) 6-7(2) 16-14 след 5 часа и 59 минути. Този рекорд е подобрен през 2010 г. на Уимбълдън в мача между Джон Иснър и Никола Маю, които играят 11 часа и 5 минути и реализират съответно 112 и 103 аса. Карлович държи и други рекорди: най-силен втори сервис (232 км/ч); най-много изиграни тайбрека за един сезон (57), близо е и до подобряване на рекорда на Горан Иванишевич за най-много аса за един сезон (1477). През 2011 г. на мач от Купа Дейвис срещу Германия подобрява световния рекорд за най-бърз сервис като постига начален удар със скорост от 251 км/ч.

Кариера 
Карлович започва да тренира тенис на шестгодишна възраст. Въпреки че е професионалист от 2000 г., първите му титли на сингъл от турнир от АТП Тур идват чак през 2007 (в Хюстън и Нотингам), а на двойки - през 2006 в Мемфис.

Поради голямата скорост на сервисите си, Карлович почти винаги успява да спечели геймовете, в които сервира. През 2005 и 2006 печели 91% от тези геймове. За сметка на това обаче той рядко успява да пробие сервис-гейма на опонентите си – съответно 6% и 8%. Това води до рекорния брой тайбрекове, които играе. Някои от колегите му дори се шегуват, че неговите мачове могат да се състоят само от два или три тайбрека.

За невероятно силния му сервис Анди Родик казва: „Може би това е най-страшното оръжие в тениса. Ако си отстрани не можеш да го почувстваш, трябва да се изправиш срещу него. На моменти това въобще не е забавно.“

От 2003 г. насам е първи в класацията за среден брой аса на мач: 17.6, 21.1, 18.8 и 18.

Класиране в края на годината

Титли на сингъл (12)

Загубени финали на сингъл (9)

Титли на двойки (14)

Загубени финали на двойки (14)

Отборни титли (2)

Източници

Външни препратки 
 Профил на сайта на АТП
 
 Статистика за Купа Дейвис

Хърватски тенисисти
Родени в Загреб